Il toponimo Vedea si può riferire a diverse località della Romania:

Vedea, comune del distretto di Argeș
Vedea, comune del distretto di Giurgiu
Vedea, comune del distretto di Teleorman
Il fiume Vedea, affluente del Danubio